Scrapper peut référer à :

 Scrapper, un film américain réalisé par Brady Hall en 2013 ;
 Scrapper, un personnage fictif de la série Transformers;
 Scrapper, un québécisme signifiant « briser ».
Scrapper, une marque de vélos française créée, dans les années 2000, au pied des massifs du Vercors, de la Chartreuse et de Belledonne.